Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2015/2016 – 19. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego SALMING, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga mężczyzn. W sezonie zasadniczym rozegrano 14 kolejek spotkań, po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2015/2016 wzięło udział 7 drużyn, dwie z nich jako beniaminki. W Ekstralidze zadebiutował Fenomen Babimost, oraz Ósemka Wejherowo (po zwycięstwie w barażach), która powróciła do najwyższej ligi po czterech sezonach. Obrońcą tytułu był KS Górale Nowy Targ, który obronił tytuł, wygrywając w finale (po dogrywce) z KS Szarotka Nowy Targ 4-3

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2014/2015 
Po zakończeniu sezonu 2014/2015 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna KS Górale Nowy Targ. Do I ligi spadła drużyna AKS Politechnika Wrocławska oraz po przegranej w barażach drużyna UKS Absolwent Siedlec, drużyna ULKS Józefina zrezygnowała z dalszych występów w Ekstralidze

Sezon zasadniczy

Terminarz i wyniki

Tabela 
Ostatnia aktualizacja tabeli 25.05.2016

TOP 10 punktacji kanadyjskiej 
Ostatnia aktualizacja tabeli 25.05.2016

Faza Play-off

Mecz o miejsce V

Mecz o miejsce III

Finał

Baraże

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn

Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Polsce
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie
2015 w unihokeju
2016 w unihokeju